Калькфельд — поселение в Намибии, находящееся примерно в 65 километрах к юго-западу от Очиваронго, и в 35 км к юго-востоку от горы Этжо. Через поселение проходит автострада C33, соединяющая города Очиваронго и Омаруру.

В колониальное время Калькфельд был важным пунктом погрузки крупного рогатого скота. В настоящее время в поселении имеется три учреждения для получения начального образования.

Следы динозавров 

Примерно в 29 километрах от Калькфельда в XX веке были обнаружены две группы ихнофоссилий, сделанных динозаврами около 190 миллионов лет назад в мягкой почве.

Территория, где находятся следы, сейчас принадлежит гостевой ферме Очихенамапареро. В 1951 году следы в Очихенамапареро были признаны Объектом Национального Наследия Намибии Советом Национального Культурного Наследия Намибии, и с этого времени находятся под охраной.

Образовательные учреждения 

 G.K. Wahl Primary School
 Kalkfeld Primary School
 Mount Etjo Priv. Primary School

Ссылки 

 Namibweb.com — Калькфельд

Населённые пункты Намибии
Очозондьюпа
Национальное наследие Намибии